Йакар (यकार), будхо йа (बुढो य) — йа, буква деванагари, обозначает палатальный аппроксимант. Акшара-санкхья — 1 (один).

Нумерация Арьябхата
 य (йа) - 30
 यि (йи) - 3000
 यु (йу) - 300000

Литература 
 Хинди-русский словарь. В.М.Бескровный. Москва-1953

Деванагари